Stanisław Werner (1888–1906) – działacz niepodległościowy i socjalistyczny
 Stanisław Werner (1928–2006) – literat, autor tekstów piosenek, autor i tłumacz librett operowych i operetkowych
 Stanisław Werner (1914–2013) – fizyk, uczestnik powstania warszawskiego, Honorowy Obywatel Gminy Brwinów, syn Wacława Wernera

Przypisy